Чемпионат мира по индор-хоккею среди женщин 2015 (The 2015 Women’s Indoor Hockey World Cup; Кубок мира по индор-хоккею среди женщин 2015) — 4-й чемпионат мира по индор-хоккею среди женщин. Проводился с 4 по 8 февраля 2015 года на стадионе «Arena Leipzig» в городе Лейпциг, Германия. Одновременно там же проводился и чемпионат мира среди мужчин.

Чемпионом стала сборная Нидерландов (во второй раз в своей истории), победившая в финале сборную Германии со счётом 1:0 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 1:1). Бронзовым призёром стала сборная Чехии, победившая в матче за третье место сборную Австрии со счётом 2:0 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 0:0).

Результаты игр 
Расписание игр было опубликовано Международной федерацией хоккея на траве 10 октября 2014 года.

Время начала матчей указано по UTC+02:00.

Первый раунд (групповой этап)

Группа A 

  Проходят в четвертьфиналы

Группа B 

  Проходят в четвертьфиналы

Второй раунд (плей-офф) 
 Классификация за 9-12 места

 За 1-8 места

 За 5-8 места

Статистика

Итоговая таблица

Награды

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по индор-хоккею среди мужчин 2015

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Страница чемпионата на сайте Международной федерации хоккея на траве (FIH)

2015
2015 год в хоккее на траве
Спорт в Германии в 2015 году
Февраль 2015 года
Международные соревнования по хоккею на траве в Германии
Международные спортивные соревнования в Лейпциге
Чемпионаты мира в Германии